Gregh ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Gregh (1873–1960), französischer Lyriker und Literaturkritiker
 François-Didier Gregh (1906–1992), monegassischer Politiker
 Louis Gregh (1843–1915), französischer Komponist